Vau (Portugal), plaats in de Portugese gemeente Óbidos
Vau i Dejës, stad in het noordwesten van Albanië
Louis Le Vau, architect die in de zeventiende eeuw leefde